

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 3 podstawowe
 Chojny – część miasta Łódź
 Chojny – część wsi Otmianowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Chojny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Chojny – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów
 Chojny – osada wsi Wiele w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Chojny – kolonia wsi Klemencice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Chojny – przysiółek wsi Stara Zbelutka w woj. świętokrzyskim, w pow. kielecki, w gminie Łagów
 Chojny– część wsi Wólka Pętkowska w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowiecki, w gminie Bałtów
 Chojny – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło

Zobacz też 
 Stare Chojny, Chojny Młode, Chojny-Naruszczki